Специальное конструкторско-технологическое бюро Азербайджанского национального аэрокосмического агентства создано в 1985 году по решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Деятельность и история 
Предприятие до 1992 года выпускало аэрокосмические приборы, производило сборку печатных плат, вязку жгутов, а также занималось разработкой проектно-конструкторской документации. На данный момент СКТБ занимается изучением влияния экзогенных процессов на биоценозно-ландшафтные показатели на основании аэрокосмических и наземных данных.

В январе 2003 года СКТБ Азербайджанского национального аэрокосмического агентства было передано в ведение Национальной академии наук Азербайджана. С сентября 2006 функционирует в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

См. также 
 Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана

Ссылки 
 СКТБ Азербайджанского национального аэрокосмического агентства

Научные организации Азербайджана